Wesley Joel Matthews, Sr. (24 de agosto de 1959)é um ex-jogador de basquete norte-americano que foi campeão da Temporada da NBA de 1986-87 jogando pelo Los Angeles Lakers.Foi o número 14 do Draft de 1980.

Estatísticas na NBA

Temporada regular

Playoffs 

Basquetebolistas do Los Angeles Lakers